Baureihe X steht für:

 Russische Baureihe Х, russische Dampflokomotiven
 Baureihe X, Busse von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Busse Baureihe X (1924–1928)

Siehe auch:
 Klasse X
 Modell X
 Typ X
 X-Reihe
 X-Serie